Collare  – oggetto che si mette al collo di un animale 
 Collare – collare usato per cavalli da traino
Collare – in botanica, parte in cui la lamina fogliare e la guaina si uniscono
Collare – in zoologia, cerchio attorno al collo di un animale di peli o piume di colore diverso dal resto del corpo
Collare – in numismatica, nome usato per indicare il terzo conio, quello che lascia l'impronta sul contorno di una moneta
Collare – insegna di un ordine cavalleresco
Collare – gioiello che si porta al collo
Collare cervicale – sostegno per il collo
Collare – cerchio di ferro che si metteva al collo degli schiavi o dei prigionieri
Collare o distanziale – elemento di forma cilindrica provvisto di foro, atto a distanziare altre parti meccaniche e facilitare eventuali accoppiamenti

Altri progetti